Nikippe () bezeichnet in der griechischen Mythologie:
 Nikippe (Tochter des Pelops)
 Eine Tochter des Thespios